Creación de Eva puede hacer referencia a diferentes obras: 

Creación de Eva, un fresco realizado por Miguel Ángel.
Creación de Eva, una escultura de Donatello.